Карл Цейс () може значити:

 Карл Цейс — німецький інженер і виробник оптики, засновник фабрики оптичних систем «Цейс».
 Карл Цейсс (Carl Zeiss AG) — німецька фірма, що спеціалізується в області оптики.
 «Карл Цейс» — німецький футбольний клуб з Єни.